Giuseppe Pecci (1776-1855), Italiaans kardinaal
Giuseppe Pecci (1807-1890), Italiaans kardinaal (geen familie van de voorgaande, maar wel een broer van paus Leo XIII)